Пти́цы-мы́ши () — род птиц из одноимённого семейства. К данному роду принадлежат 4 современных и 1 вымерший вид.

Описание 
Небольшие птицы с длинными и ступенчатыми хвостами. Оперение преимущественно серого или коричневого цвета. Общая длина составляет 30—40 см, из которых 20—30 см приходится на хвост. Масса тела — 30—80 г.

Сравнивая скелеты Colius и Urocolius, Philippa J. Haarhoff отметила, что у последнего всего особенности более "скульптурны".

Питание 
В рацион питания входят разнообразные плоды деревьев, листья, почки, бутоны, цветы и нектар, а также насекомые.

Распространение и места обитания 
Селятся в зарослях кустарников и лесах. Обитают на обширных территориях Африки южнее пустыни Сахары.

Обнаруженные во Франции в регионах Sansan и Grive-Saint-Alban остатки Necrornis palustris, которые восходят к среднему миоцену Мликовский отнёс к роду Colius. Голотипом стал дистальный конец правого trasometatarsus. 
Среди около 30 тысяч костей птиц, обнаруженных в Танзании на Olduvai Gorge в 1960—1962 годы, 57 принадлежат представителям отряда птиц-мышей. Большинство костей Philippa J. Haarhoff отнесла к роду Colius. На основании  возраст находок был определён как 1,72 — 1,83 млн лет; таким образом, фоссилии относятся к позднему плиоцену. Возможно, найденный в Танзании Colius является предком бурокрылой птицы-мыши.

Классификация 
Род был описан Бриссоном в 1760 году. Научное название Colius по разным версия может происходить от слова keleos — греческого названия дятла, или от греческого koloios — галка, или же от греческого koleos — в переводе означающего ножны.

По данным Объединённой таксономической информационной службы (ITIS) род содержит 4 следующих вида:
 Красноспинная птица-мышь ()
 Белоспинная птица-мышь ()
 Белоголовая птица-мышь ()
 Бурокрылая птица-мышь ()

К роду птиц-мышей также принадлежит вымерший вид  Colius palustris (останки датируются средним миоценом, найдены в Сансан во Франции)

Примечания 

 
Роды птиц
Птицы Африки